Der Begriff Drumline bezeichnet:

 Drumline (Tontechnik), eine Tonspur, auf der das Schlagzeug aufgenommen wird
 Drumline (Ensemble), ein aus Schlagzeug bestehendes musikalisches Ensemble für Marschmusik
 Drumline (Film), amerikanischer Film aus dem Jahr 2002